zoil – niesprawiedliwy krytyk literacki
 Zoil – singel Katarzyny Nosowskiej i Kazika Staszewskiego